Luis Zambrano puede referirse a:

Luis Zambrano (1901-1990), inventor venezolano.
Luis Zambrano Arce (1960-), futbolista chileno apodado Carampangue.
Luis "Bertoni" Zambrano (1970-), futbolista ecuatoriano.
Luis Alberto Zambrano (1982-), futbolista ecuatoriano.
Richard Zambrano (1967-), futbolista chileno.